Natal'ja Safronova (1979) – ex pallavolista russa
 Ol'ga Safronova (1991) – velocista kazaka

Pagine correlate
 Safronov